Сезон ФК «Хетафе» 2015—2016 - 33-й за ліком сезон футбольного клубу Хетафе і його 12-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Інформація про команду

Поточний склад

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Див. також 
ла-Ліга 2015—2016

Примітки 

Сезони ФК «Хетафе»
Getafe CF